De Supercopa Sudamericana 1993 was de zesde editie van deze voetbalcompetitie, die enkel open stond voor winnaars van de Copa Libertadores. Alle zestien voormalige winnaars namen deel aan dit toernooi. Titelverdediger Cruzeiro EC werd uitgeschakeld in de kwartfinales. De uiteindelijke winnaar was São Paulo FC uit Brazilië, dat zich dankzij deze zege normaal gesproken zou plaatsen voor de Recopa Sudamericana 1994. Omdat ze echter de Copa Libertadores ook al hadden gewonnen, waren ze reeds geplaatst voor de Recopa Sudamericana.

Deelnemers
De winnaar van de Copa Libertadores van 1993 had het deelnemersveld kunnen uitbreiden, maar omdat de winnaar van dit toernooi, São Paulo FC, zich al had geplaatst, was er geen ploeg die zijn debuut maakte in de Supercopa Sudamericana.CR Vasco da Gama, de winnaar van het Campeonato Sudamericano de Campeones, mocht niet meedoen, omdat dit toernooi pas in 1996 werd erkend door de Zuid-Amerikaanse voetbalbond.

Toernooi-opzet
Omdat er precies zestien deelnemers waren, hoefden er geen teams te worden vrijgeloot. In tegenstelling tot de edities tot aan 1991 konden teams uit hetzelfde land elkaar in de eerste ronde ook treffen.
Elke ronde (ook de finale) bestond uit een thuis- en een uitduel. Het team dat de meeste doelpunten maakte plaatste zich voor de volgende ronde. Bij een gelijke stand werd er niet gekeken naar het aantal uitdoelpunten, maar werden er direct strafschoppen genomen.

Eerste ronde
De eerste ronde werd gespeeld op 22 september, 5, 6 en 7 oktober (heen) en 12, 13 en 14 oktober (terug)

|}

Kwartfinales
De kwartfinales werden gespeeld op 20 (heen), 27 en 28 oktober (terug).

|}

Halve finales
De halve finales werden gespeeld op 3, 4 (heen) en 10 november (terug).

|}

Finale

Toernooi van de CONMEBOL
Voetbal in 1993